Марга — имя собственное.

 Четыре Благородные Истины#Четвёртая благородная истина о пути
 Марга — деревня в Иркутской области, Россия.
 Марга — деревня в уезде Вырумаа, Эстония.
 Марга — коммуна в Румынии жудеца Караш-Северин.
 Марга, Андрей (род. 1946) — румынский философ, политолог и политик.

См. также 
 Ананда Марга
 Бхакти Марга Свами
 Маргао